

События 
 Людовик I Благочестивый женился на Юдифи Баварской.
 Основание Государства Саманидов и одноимённой династии в Хорасане и Мавераннахре.
 Против франкского правления взбунтовались хорваты во главе с Людевитом Посавским. Восстание поддержали славяне Карантании, Паннонии и сербы. Франки подавили восстание к 822 году.
 Вспыхнуло и погасло неудачное восстание герцогов Гасконських против Пипина I.

Родились 
 Святой Еварест

Скончались 
 Абу Давуд ат-Таялиси — исламский ученый и хадисовед.
 Аэд Посвящённый — король Айлеха и верховный король Ирландии.
 Драгамож — князь племени гачан в IX веке.
 Иоанн II (архиепископ Арля).
 Кадолаг — герцог Фриуля.
 Катал мак Дунлайнге — король .
 Лю Цзунъюань — китайский философ и писатель эпохи Тан.
 Маэл Брессайл мак Мурхада — король .
 Хишам ибн аль-Калби — исламский историк и генеалог.
 Эохайд IV — король гэльского королевства Дал Риада.

См. также